Piet Jansen (politicus)
Piet Jansen (botanicus)
Piet Jansen (striptekenaar)
Piet Jansen (bridger)